Pniëlkerk (Amsterdam), bijgenaamd het Theelichtje
 Pniëlkerk (Arnhem)
 Pniëlkerk (Dalfsen), Kapel
 Pniëlkerk (Katwijk)
 Pniëlkerk (Kerkwerve)
 Pniëlkerk (Leeuwarden), Kapel
 Pniëlkerk (Oosterwolde), Gelderland
 Pniëlkerk (Scheveningen)
 Pniëlkerk (Steenwijk)
 Pniëlkerk (Urk)
 Pniëlkerk (Utrecht)